François Vachot (1767-1796), général de brigade français
 Martial Vachot (1763-1813), général de division français
 Jules-Henry Vachot (1817-1884), dramaturge et directeur de théâtre français.